Ви́ктор Ива́нович Кочетко́в (24 октября 1923, с. Балахоновка, Самарская губерния — 14 октября 2001, Москва) — поэт, поэт-фронтовик, прозаик, критик, переводчик, лауреат Международной премии им. М. А. Шолохова в области литературы и искусства (1993), Государственной премии республики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского (1995), премии им. А. С. Пушкина, Конгресса русских общин Молдовы, участник Великой Отечественной войны, участник боёв на Курской дуге и на Белгородчине.

Биография 
Виктор Иванович Кочетков родился 24 октября 1923 года в крестьянской семье, в селе Балахоновка (ныне — Клявлинского района Самарской области), еще в детстве начал писать стихи.
В 1940 году после окончания школы начал в ней же работать учителем математики.

В 1941 году ушёл на фронт, получив звание лейтенанта. В 1942 году попал в окружение под Харьковом, получил ранение и тяжелую контузию, очнулся уже в плену, его сочли погибшим и матери пришла похоронка. С четвертой попытки Виктор бежал из плена, несколько дней скрывался от разыскивавших его немцев на болотах, затем «шёл на гул орудий. К фронту. Днём прятался, зато ночью старался пройти как можно больше. Однажды уткнулся в реку. Подумал: „Наверное, Северский Донец“. И вспомнились слова из любимого с детства „Слова о полку Игореве“: „О, Донец, немало тебе величия…“ К своим он вышел через несколько дней. Потом воевал под Великомихайловкой, Ольховаткой — позже названия этих белгородских сёл войдут в его стихотворения». После возвращения к своим как бывший военнопленный был отправлен в штрафбат. «Был комсоргом батальона. Дважды в составе разведгруппы переплывал Дон. В конце войны стал командиром маршевой роты. Несколько раз ранило, была контузия. Попадал в нелёгкие боевые и жизненные переплёты. Так, „особисты“ вспомнили его недолгий плен. Были тщательные и унизительные проверки в фильтрационных лагерях, но солдат Кочетков отстоял свою честь.» После возвращения с войны был реабилитирован, но разжалован в рядовые штабным офицером.

Из-за плена Виктор вернулся с фронта, когда прием в большинстве вузов был завершен, и по совету знакомых переехал в Молдавию и поступил на филологический факультет Кишинёвского государственного университета. Еще во время учебы Виктор публиковал свои стихи, очерки и статьи в газете «Советская Молдавия». С 1948 г. член Союза писателей СССР. В 1950 в Кишиневе вышла первая книга стихов «Солдаты мира». Здесь он напечатал еще несколько поэтических книг: «Зеленый край: Стихи» (1952), «Росный час» (1959), «Соколиная страна» (1966) и др.
В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве, занимался в семинаре А. Твардовского, работал редактором журнала «Днестр».
В 1964—1970 гг. был зав. отделом прозы журнала «Волга» в г. Саратове. С 1970 г. зав. отделом поэзии в журнале «Москва», затем работал зам. главного редактора издательств «Современник» (1973—1976) и «Советская Россия» (1976—1978 гг.).
В 1980-е Кочетков выпускает еще несколько поэтических книг: «Мое время» (1980), «Крик ночной птицы» (1981), «Весть» (1988) и др. В них входят и новые произведения, и лучшие стихи из предыдущих сборников.
В 1990-е стихи Виктора Кочеткова часто публикуются в периодике («Наш современник», «Молодая гвардия», «Слово», «На боевом посту», «Московский вестник», «Литературная Россия»), выходят поэтические книги «Былинка в поле» (1995), «Прощание с Волгой» (1997) и др.
Был первым секретарём Союза писателей Москвы.
Занимался литературными переводами, много ездил по стране, искал молодых авторов.

Ушел из жизни 14 октября 2001 года, похоронен на .

Семья 
Отец — Иван Васильевич Кочетков (1899—1942), мельник, погиб на войне; мать — Любовь Прокофьевна Кочеткова (1899—1984).

Братья и сестры: Александр (служил в военно-морских силах), Фёдор (военный лётчик-истребитель), Афанасий (актёр театра и кино, народный артист РСФСР), Нина (в замужестве Лубышева), Раиса (преподаватель русского языка и литературы), Алексей (геолог).

Жена — Галина Ивановна Кочеткова (1927—2007), преподаватель русского языка и литературы;
 дочери — Елена и Нина,
 внучки — Екатерина и Анастасия.

Библиография 
Поэзия:
 Солдаты мира. Кишинев, 1950;
 Зеленый край. Кишинев, 1952;
 Росный час. Кишинев, 1959;
 Стихи. Кишинев, 1960;
 Соколиная страна. Кишинев, 1966;
 Тепло земли. М., 1973;
 Отзывается сердце. М., 1975;
 Мое время. М., 1980;
 Крик ночной птицы. М., 1981;
 Материнское окно. М., 1983;
 Стихотворения. М., 1984;
 Весть. М., 1988;
 Осколок. М., 1989;
 Окопный колосок. М., 1993;
 Солдатское счастье, М., 1995;
 Былинка в поле. М., 1995;
 Прощание с Волгой. М., 1997;
 Возвращение: Избранное. Книга стихов разных лет. Кишинев, 2002 (опубликован через год после смерти поэта).

Проза:
 Счастливый из Манешт. Кишинев, 1964.
 Критика: Люди и судьбы: Заметки о современной литературе. М., 1977;
 Слово об Александре Твардовском // Наш современник. 1986. № 2. С.166-172;
 Поле мужества // Годенко М. Потаенное судно: роман. М., 1986. С.321 −325;
 Искание правды: К 70-летию со дня рождения Василия Фёдорова // Литературная газета. 1988. № 8. С.5;
 Мир Ивана Переверзина // Литературная Россия. 1998.13 февр.

Переводы:
 Пономарь Ф. Дружба: пер. с молд. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1956;
 Сердце поет: Сб.: пер. с молд. Кишинев, 1964;
 Костенко Н. П. Мужество: пер. с укр. М., 1978;
 Воробьев А. Стихи: пер. с чув. М.: Современник, 1985;
 Боотур Б. Пробуждение: пер. с якут. М.: Современник, 1981.

Лит.:
 Хазин М. Зеленый край В.Кочеткова // Октябрь. Кишинев. 1953. № 4;
 Челак Г. Человеку к лицу дорога // Днестр. 1959. № 10;
 Зорина И. На территории сердца // Литературная газета. 1967. 4 авг.;
 Петелин В. Познать мир земной // Кодры. 1979. № 12;
 Михайлов О. Выстраданное слово // Наш современник. 1982. № 9;
 Котенко Н. Старше на целую войну // Литературная Россия. 1982. № 50;
 Афонин И. Тревожная память // Кодры. № 7. 1985;
 Сорокин В. Пока мы дышим // В кн. Благодарение. Поэт о поэтах: Портреты писателей, очерки, литературная критика. – 304 стр. / Вст. ст. Евг. Осетрова. М., 1986.
 Котенко И. Года таланту не помеха // Литературная Россия. 1992. № 46. С.11;
 Сорокин В. Поэт верности // Литературная Россия. 1993. № 38. С.12;
 Савостин Н. Искусство удивляться // Русский альбом. 2001. № 4;
 Рудягина О. Возвращение Виктора Кочеткова // Община. Кишинев. 2002. № 12.

Библиография составлена А. Н. Захаровым

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени (06.11.1985)
 Медаль «За трудовую доблесть» (08.06.1960).

Примечания

Ссылки 
Каталог книг Виктора Кочеткова в Российской Государственной библиотеке

Стихи Виктора Кочеткова — читает сам автор

Страница Виктора Кочеткова на сайте stihi.ru — открыл и поддерживает ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Биография Виктора Кочеткова и история семьи

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Выпускники Государственного университета Молдовы
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»